399-я стрелковая дивизия:
 399-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в декабре 1941
 399-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована летом 1942